Кюель-Оттох () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кюель-Оттох — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°24' с. ш. 111°54' в. д..
 Кюель-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°08' с. ш. 145°57' в. д..

Примечания

См. также 
 Кюэх-Оттох
 Оттох-Кюель